Das Wilhelm-Diess-Gymnasium ist ein sprachliches und  naturwissenschaftlich-technologisches  Gymnasium in Pocking.

Geschichte 
Das Gymnasium Pocking wurde 1948 als private Oberrealschule gegründet. Da eigene Unterrichtsräume fehlten, errichtete der damalige Landkreis Griesbach einen Behelfsbau, in dem im Schuljahr 1949/50 179 Schüler unterrichtet wurden. 1957 erfolgte die  staatliche Anerkennung, 1958 die Verstaatlichung der Schule. 1960 bezog man das vom „Zweckverband Oberrealschule Pocking“ errichtete neue Schulhaus in der Indlinger Straße. Von 1965 bis 1967 entstand ein Erweiterungsbau und 1968 erfolgte die erste Reifeprüfung der nun voll ausgebauten Schule. Mit der Einführung der Kollegstufe 1971 wurde ein moderner Kollegbau errichtet, der den neuen räumlichen Anforderungen der Oberstufe entsprach. Seit 1986 trägt die Schule den Namen Wilhelm-Diess-Gymnasium, benannt nach den in Pocking aufgewachsenen Stegreiferzähler und Dichter Wilhelm Diess. Im August 1995 erfolgte der Spatenstich für den Neubau am Dr.-Karl-Weiß-Platz und bereits 1997 konnte der Unterricht in den neuen Gebäuden stattfinden.

Schulprofil 
Das Wilhelm-Diess-Gymnasium ist ein sprachliches und naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium in Pocking. In der fünften Jahrgangsstufe erlernen alle Schüler die erste Fremdsprache Englisch. Als zweite Fremdsprache, welche in der 6. Jahrgangsstufe beginnt, kann Latein oder Französisch gewählt werden. In der 11. Jahrgangsstufe kann die 2. Fremdsprache durch die neu beginnende Fremdsprache Spanisch ersetzt werden.

In der sprachlichen Ausbildungsrichtung erlernen die Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe als dritte Fremdsprache Französisch. Im naturwissenschaftlich-technologischen Zweig bilden Physik, Chemie und Informatik den Schwerpunkt.

Seit einigen Jahren bietet die Schule auch eine Einführungsklasse an. Diese führt Schüler mit einem Mittlerem Schulabschluss in drei Schuljahren zum Abitur.

Literatur 
 Festschrift des Gymnasiums Pocking zur Namensverleihung, Pocking 1986
 Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum, Pocking 1998

Weblinks 
 Website des Wilhelm-Diess-Gymnasiums Pocking

Einzelnachweise 

Bauwerk in Pocking
Schule im Landkreis Passau
Gymnasium in Niederbayern
Gegründet 1948